У́лица Сатпаева () — название улиц ряда населённых пунктов Казахстана в честь советского ученого-геолога Каныша Сатпаева.
 '''Улица Сатпаева''' — в городе Алма-Ата
 '''Улица Сатпаева''' — в городе Атырау
 '''Улица Сатпаева''' — в городе Караганда
 '''Улица Сатпаева''' — в городе Петропавловск
 '''Улица Сатпаева''' — в городе Семей

Объекты, названные в честь Каныша Сатпаева